Montague peut faire référence à :

Patronyme 

 George Montague Harper (1865-1922), militaire britannique ;
 John Montague (1929-2016), poète irlandais ;
 Lee Montague (1927-), acteur britannique ;
 Monte Montague (1891-1959), acteur américain ;
 Raye Montague (1935-2018), ingénieure navale américaine ;
 Richard Montague (1930-1971), scientifique américain ;
 Robert Miller Montague (1889-1958), militaire américain ;
 Walter Humphries Montague (1858-1915), homme politique canadien ;
 William Pepperell Montague (1873-1953), philosophe américain.

Prénom 
  (1857-1888), un des suspects de l'affaire « Jack l'Éventreur » ;
 Montagu Love (1877-1943), acteur et illustrateur anglais ;
 Montague Noble (1873-1940), joueur de cricket australien ;
 Montague Rhodes James (1862-1936), écrivain anglais ;
 Montague Roberts (1882-1957), pilote automobile américain ;
 Montague Summers (1880-1948), auteur anglais excentrique et pasteur anglican.

Personnages fictifs 
 Roméo Montague, personnage dans le drame de Shakespeare Roméo et Juliette ;
 Craig Montague, personnage de Harry Potter ;
 Julia Montague personnage dans la série Bodyguard ;
 Montague M-42, personnage de bande dessinée, issu de la série Les Fantômes de Neptune, de Valp.

Toponymes

Montague, un village de l'île du Prince Edward ;

Montague (Californie) ;
 Montague (Massachusetts) ;
 Montague (Michigan) ;
 Montague (New Jersey) ;
 Montague, ville dans l’État de New York ;
 Montague (Texas) ;

Montague, une île du golfe de Californie.

Autre 
 (535) Montague, un astéroïde découvert en 1904.

Voir aussi 
 

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis